

Toponyme

France 
Bénévent-et-Charbillac : ancienne commune du département des Hautes-Alpes (Provence-Alpes-Côte d'Azur), désormais incluse dans Saint-Bonnet-en-Champsaur.
Bénévent-l'Abbaye : commune du département de la Creuse (Nouvelle-Aquitaine) 
Nossage-et-Bénévent : commune du département des Hautes-Alpes.

Canton de Bénévent-l'Abbaye : canton du département de la Creuse.
Communauté de communes de Bénévent-Grand-Bourg : intercommunalité du département de la Creuse (Limousin)

Italie 
Bénévent (en italien : Benevento), commune chef-lieu de la province éponyme (Campanie)
Bénévent : Club de football de Bénévent
Province de Bénévent : province de la Campanie

Patronyme
 Ernest Bénévent (1883-1967), géographe français ;
 Antonin Bénévent dit Émile Vardannes (1873-1951), acteur et réalisateur français ;
 Noël Bénévent dit Noël Roquevert (1892-1973), acteur français, neveu du précédent.

Autres
Bénévent, maison d'édition située à Nice

Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord (1754-1838), prince de Bénévent